Confessions intimes, émission de télévision française, diffusée depuis 2001 ;
 Confessions intimes (Cynthia’s Back), quatorzième épisode de la saison 3 de Malcolm diffusé en 2002 ;
 Confessions intimes (Punch Out), dix-neuvième épisode de la saison 1 d’Ugly Betty diffusé en 2007 ;
 Confessions intimes (Plumber Cracked), huitième épisode de la saison 2 de Life Unexpected diffusé en 2010 ;
 Confessions intimes (Person to Person), quatorzième épisode de la saison 7 de Mad Men diffusé en 2015 ;
 Confession intime (Shut Up and Drive), deuxième épisode de la saison 2 de Finding Carter diffusé en 2015 ;
 Confessions intimes (The Seal is Broken), treizième épisode de la saison 1 de L'Arme fatale diffusé en 2017.